Erik Arne Jan Mikael Wikstrand (né le  à Karlstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IFK Ore, il poursuit son apprentissage en junior au Mora IK. Il débute dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau national, en 2012. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il est choisi au septième tour, à la  place au total par les Sénateurs d'Ottawa. Il joue ses premiers matchs dans la SHL lors de la saison 2013-2014 avec le Frölunda HC.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| IFK Ore || Division 3 || 3|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Mora IK || Allsvenskan|| 28|| 0|| 1|| 1|| 6|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| Mora IK || Allsvenskan || 47|| 2|| 1|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Mora IK || Allsvenskan || 45|| 11|| 14|| 25|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Mora IK || Allsvenskan || 27|| 4|| 16|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||Frölunda HC || SHL || 19|| 4|| 7|| 11|| 4|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 46|| 5|| 15|| 20|| 10|| 13|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
|2015-2016|| Färjestad BK || SHL || 17|| 1|| 8|| 9|| 6|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2016-2017|| Färjestad BK || SHL || 48|| 4|| 15|| 19|| 12|| 7|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
|2017-2018|| Färjestad BK || SHL ||45 ||5 ||13 ||18 ||14 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|2018-2019|| Färjestad BK || SHL ||47 ||4 ||16 ||20 ||14 ||14 ||0 ||2 ||2 ||6 
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 52 || 4 || 28 || 32 || 8 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 39 || 2 || 11 || 13 || 10 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022|| Färjestad BK || SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2011 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 8|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left| || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 2|| 1|| 3|| 0|| +4|| align="left"|  place
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||+2 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance à Karlstad
Naissance en novembre 1993
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Mora IK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Färjestads BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan